Дешин:
 Дешин Шекпа (1384—1415) — Кармапа V, глава школы карма-кагью тибетского буддизма.
 Дешин, Андрей Иванович (1924—1943) — Герой Советского Союза.
 Дешин, Всеволод Васильевич (1876—?) — русский офицер, георгиевский кавалер. 
 Дешин, Иван Семёнович (1918—1944) — Герой Советского Союза.
 Дешин, Николай Иванович (1901—1967) — Герой Советского Союза.